Альбе́р Афтальо́н (; 21 октября 1874, Русе, Болгария — 6 декабря 1956, Женева, Швейцария) — французский экономист родом из Болгарии, профессор Парижского университета, в 1909 году впервые открыл акселератор.

Биография 
Родился в еврейской семье сефардского происхождения 21 октября 1874 году в Русе, в Болгарии. Семья эмигрировала во Францию, в Нанси, в 1876 году.

В 1898 году получил докторскую степень по праву в Парижском университете, а в 1899 году там же он получил докторскую степень по экономике.

В 1900—1922 годах преподавал профессором в Лилльском университете, в 1922—1934 годах профессором кафедры статистики в Парижском университете, а в 1934—1940 годах профессором кафедры политэкономии Парижского университета. В 1940—1944 годах был отстранен от работы в университете в связи с еврейским статусом, это время он провёл в Тулузе. Затем был восстановлен в Сорбонне, и в 1944—1950 годах отработал до выхода на пенсию в 1950 году.
В 1950—1951 годах — первый президент Французской ассоциации экономических наук.

Основной вклад в науку 
С февраля по апрель 1909 года в  вышли статьи «Эссе о теории периодически повторяющихся кризисах. Реальность перепроизводства» А. Афтальо́на. В том же 1909 году была опубликована брошюра с тем же названием, а в 1913 году уже вышла двухтомная работа «Периодические кризисы перепроизводства» А. Афтальо́на, где впервые был описан эффект акселератора производного спроса, основанный на теории производства О. Бём-Баверка, в соответствии с которым изменения спроса на потребительские товары приводили к ускорению изменений спроса на инвестиционные товары.

Библиография 
 
 
 Aftalion A. L’oevre economique de Simonde de Sismondi, Paris, 1899
 Aftalion A. Le developpement de la fabrique et le travail à domicile dans les industries de l’habillement — Paris:L.Larose&L.Tenin, 1906
 Aftalion A. Essai d’une théorie des crises périodiques. La réalité des surproductions générales//Revue d’Economie Politique, 1909, février pp. 81-117, mars pp. 201—229, avril pp. 241—259
 Aftalion A. Essai d’une théorie des crises périodiques. La réalité des surproductions générales — Paris: Larose et Ténin, 1909
 Aftalion A. La théorie de l’épargne en matière de crises périodiques de surproduction//Revue d’histoire des doctrines économiques et sociales, — 1909, N3, pp. 229—262
 Aftalion A. Les Trois Notions de la Productivit et les Revenues//Revue d’Economie Politique, 1911
 Aftalion A. La conciliation dans les conflits du travail, Association pour la protection légale des travailleurs — Paris:Alcan, 1911
 Aftalion A. Le fondemonts du socialisme: êtude critique — Paris, 1923
 Aftalion A. L’industrie textile en France pendant la guerre — Paris:PUF, 1924
 Aftalion A. Les experiences monetaires recentes et la theorie du revenu//Revue Economique Politique, 1925
 Aftalion A. La valeur de la monnaie dans l'économie contemporaine, 2 volumes, 1927
 Aftalion A. The Theory of Economic Cycles Based on the Capitalistic Technique of Production//REStat, 1927
 Aftalion A. Monnaie, prix et change. Experiences récentes et théorie — Paris:Sirey, 1927
 Aftalion A. Monnaie et industrie. Les grands problèmes de l’heure présente — Paris:Sirey, 1929
 Aftalion A. L’or et sa distribution mondiale — Paris:Dalloz, 1932
 Aftalion A. L’equilibre dans les relations economiques internationales, 1937
 Aftalion A. L’or et la monnaie, leur valueur: les mouvemenents de l’or, 1938
 Aftalion A. La valeur de la monnaie dans l'économie contemporaine. Monnaie et économie dirigée — Paris:Sirey, 1948
 Aftalion A. La valeur de la monnaie dans l'économie contemporaine. Monnaie, prix et change — Paris:Sirey, 1950.

Примечания 

Иммигрировавшие во Францию из Болгарии